Martin Laumann Ylven, född 22 december 1988 i Oslo, är en norsk före detta professionell ishockeyspelare. Han representerade det norska ishockeylandslaget vid ett antal tillfällen och är mest känd för sin hårda spelstil.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar 

Födda 1988
Idrottare från Oslo
Levande personer
Män
Norska ishockeyspelare
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Linköping HC
Spelare i Lørenskog IK
Spelare i Stjernen Hockey
Spelare i Vålerenga Ishockey
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Norge